De 47e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 20 juli 1989. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Koen Vekemans, gevolgd door Ferdi Dierickx en Walter Dalgal.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1989